Arena — local onde decorrem espectáculos, lutas ou simulações
Arte
 Arena (álbum) — da banda Duran Duran.
 Arena (banda) — banda britânica de rock neoprogressivo
 Arena (curta-metragem) — filme de 1989, estrelado por Paul Satterfield
 Arena (Viena) - centro cultural em Viena, na Áustria
 Política
 Aliança Renovadora Nacional (ARENA) — partido político existente durante a ditadura militar do Brasil
 Aliança Republicana Nacionalista — partido político de El Salvador
 Negócios
 Arena (empresa) — marca de roupas de natação 

Topônimos

Punta Arenas

Arenas (Málaga)

Arena (Wisconsin)

Arena (Vibo Valentia)
Arena Po

La Arena (distrito)

Esportes
 Arena da Baixada ou Estádio Joaquim Américo Guimarães — estádio de futebol localizado em Curitiba, pertencente ao Clube Atlético Paranaense
 Arena Barueri — estádio de futebol localizado na cidade de Barueri
 Arena Joinville — estádio de futebol localizado em Joinville, pertencente ao Joinville Esporte Clube
 Arena de Pernambuco ou Arena Capibaribe — estádio de Recife para a Copa do Mundo de 2014
 Arena do Grêmio ou Arena Tricolor — estádio inaugurado, pertence ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Televisão
 Arena SBT — extinto programa de televisão

Ver também 
 Teatro de Arena 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos